Samuel van Hoogstraten (schilder), zeventiende-eeuws kunstschilder
Samuel van Hoogstraten (politicus), achttiende-/negentiende-eeuws politicus